Cristallini ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Cristallini (1921–1999), italienischer Regisseur
 Paolo Cristallini (* 1971), italienischer Fußballspieler und -manager